Духи может означать:

 Ду́хи — в мифологии сверхъестественные существа, наделённые волей, способностью воспринимать предметы и различными сверхъестественными способностями и возможностями, при этом сами остающиеся (почти) всегда недоступным для восприятия.

 В искусстве:
 «Ду́хи» — рок-группа, созданная Михаилом Башаковым и Владимиром Духариным;
 «Ду́хи» (; 2004) — фильм режиссёра Виктора Ву ().

 Другое:
 «Ду́хи Фаддеева — Попова» — фиктивные поля и соответствующие им частицы в теории калибровочных полей.

 Духи́ — продукт парфюмерии, сильно пахучая жидкость для косметических целей.

См. также 
 Дух

Дух - этот термин произошел от слова "дыхание". Дух можно так же воспринимать как воздух с определенным запахом (содержащим молекулы какого либо вещества).